Germa est un patronyme, prénom et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Bud Germa (1920-1993), homme politique canadien de l'Ontario

Prénom
Germà Colón (1928-2020), lexicographe et éditeur espagnol
Germà de Gontaut (1355-1386), marchand et poète occitan
Germa Seyum, roi des Rois d'Éthiopie

Toponyme

Germa, ancienne ville, capitale du royaume des Garamantes

, ancienne ville de la province romaine de Galatie
, ville de l'ancienne province romaine de Mysie

Voir aussi
Musée Germa, musée d'archéologie du Fezzan en Libye

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme